Alfa může být:

 alfa – první písmeno řecké abecedy
 alfa kanál v počítačové grafice
 částice alfa ve fyzice
 úhlové zrychlení ve fyzice
 konstanta jemné struktury ve fyzice
 nejjasnější hvězda souhvězdí v Bayerově označení – například Alfa Centauri
 alfa jedinec, vůdčí jedinec ve skupině živočichů
 alfa verze, první verze software, viz článek verzování
 Cronbachovo alfa, ukazatel reliability psychologického měření v psychometrice
 Alfa (pasáž), pražská pasáž se stejnojmenným kinem na Václavském náměstí na Novém Městě pražském
 ALFA (asociace), Asociace učitelů klasických jazyků
 Alfa Romeo, italská značka automobilů ze skupiny FIAT
 Lancia Alfa, první automobil vyráběný italskou automobilkou Lancia
 Alfa (hrušeň), odrůda hrušně
 částice alfa, jádro helia
 Alfa (speciální jednotka), ruská speciální protiteroristická jednotka
 Nakladatelství Alfa, vydavatelství odborné literatury a slovníků
 DEC Alpha, mikroprocesor firmy Digital Equipment Corporation
 Kurz Alfa, křesťanský kurz základů víry
 Palác Alfa, brněnská funkcionalistická stavba
 třída Alfa, v kódovém označení NATO třída sovětských ponorek Projekt 705
 Rádio Alfa, česká rozhlasová stanice (1993–1999), nahradilo ji Rádio Impuls

Externí odkazy